Ruine Wielandstein bezeichnet folgende ehemalige Gebäude:

 Ruine Wielandstein (Lenningen)
 Ruine Wielandstein (Wellheim)